Horvátország
 Gornji Lipovac, falu Újkapela községben, Bród-Szávamente megyében

 Szerbia
 Gornji Lipovac, falu Brus községben, a Rasinjai körzetben